Monbeig est un patronyme porté notamment par :

 Pierre Monbeig (1908-1987), géographe français, spécialiste de l'Amérique du Sud ;
 Théodore Monbeig (1875-1914), missionnaire de la Société des missions étrangères de Paris et collecteur botaniste français.